Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bournazel – Aveyron
 Bournazel – Tarn